Heltalslösning kan syfta på:

 Heltalslösning (matematik) – en lösning till en ekvation, som dessutom råkar vara ett heltal
 Heltalslösning – inom geodesin ett resultat från utjämning av data, se fixlösning